Sobota est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Sobota.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Sobota.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Sobota.